The Closed Door – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Closed Door – cortometraggio del 1913 diretto da Harry Solter
 The Closed Door – cortometraggio del 1915 diretto da James W. Horne